Pollice – primo dito della mano.
 Pollice – unità di misura di lunghezza.
Ignazio Pollice – compositore barocco palermitano.

Altri progetti